Аккорд:
 Аккорд — термин в музыке.
 Аккорд, Илья Самойлович (ок. 1760 — 1811) — русский врач.
 «Аккорд» — советский вокальный квартет 1960—1980-х годов.
 «Аккорд» — название проигрывателя.
 «Аккорд» — корабельная БИУС МВУ-111 для ПЛ пр. 705.
 «Аккорд» — АСУ Внутренних Войск.
 «Аккорд» — тренажер 5Г98 для ПВО (С-75, С-125).
 «Аккорд» — аппаратный модуль доверенной загрузки.
 Аккорд - советский сорт озимого ячменя (создан в 1987 году).

См. также 
 Honda Accord — автомобиль японского производства.
 Аккорд-201 — лёгкий многоцелевой самолёт.
 Аккордная работа — разовая работа, оплачиваемая по её полному выполнению.
 Дембельский аккорд

Примечания